Округ Фейетт () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован в 1824 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 38 413 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 828,542 км2, из которых 1 823,362 км2 — суша, и 5,180 км2, или 0,240 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 28 806 жителей в составе 10 467 домашних хозяйств и 8017 семей. Плотность населения составляет 16,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 11 214 жилых строений, при плотности застройки около 6-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 62,48 %, афроамериканцы — 35,95 %, коренные американцы (индейцы) — 0,19 %, азиаты — 0,22 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,39 %, представители двух или более рас — 0,76 %. Испаноязычные составляли 1,03 % населения независимо от расы.

В составе 10 467,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 18,00 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 58,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 14,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 20,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,60 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,71 человека, и средний размер семьи — 3,14 человека.

Возрастной состав округа: 25,70 % — моложе 18 лет, 8,20 % — от 18 до 24, 27,40 % — от 25 до 44, 25,60 % — от 45 до 64, и 25,60 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 96,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,20 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 40 279 USD, на семью — 46 283 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 33 603 USD против 24 690 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 969 USD. Около 10,90 % семей и 14,30 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 18,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 18,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Фейетт, штат Теннесси
  Национальная ассоциация округов США
  Official site
  Торговая палата округа Фейетт, штат Теннесси 
  Fayette County Schools
  Fayette County, TNGenWeb
  "October 1960: The Untold Story of the Civil Rights Struggle in Fayette County, Tennessee"

Округа Теннесси